Eusebio Guiñazú – rugbista a 15 argentino
 Magdalena Ruiz Guiñazú – giornalista e scrittrice argentina
 Pablo Guiñazú – ex calciatore argentino